HIR steht für:
 Flughafen Honiara, Insel Guadalcanal, Salomonen (IATA-Code)

Hír steht für:
 Hír Televízió, ungarischer Fernsehsender

Siehe auch:
 Le Hir
 Hire

Abkürzung